Полуектов — русская фамилия, производная от имени греческого происхождения Полуект; женская форма: Полуектова.

 Полуектовы — дворянский род.

Известные носители 
 Полуектов, Борис Владимирович (1779—1843) — командир Московского гренадерского полка, посмертно генерал от инфантерии.
 Полуектов, Яков Леонтьевич (около 1630 — после 1679) — дворянин московский, один из первых организаторов судостроения в России, главный распорядитель верфи при постройке судов в Дединово Коломенского уезда, строитель первого русского военного парусного корабля «Орёл».

Примечания

См. также 
 Полуэктов